Большая Грязнуха — название населённых пунктов в России:

 Большая Грязнуха — село в Каменском городском округе Свердловской области.
 Большая Грязнуха — до 1961 года название села Хопёрское в Балашовском районе Саратовской области.

См. также 
 Грязнуха